Страх може да се отнася за:

 Страх – понятие;
 Страх – български филм;